

Топоніми 
 Сіка — містечко в Японії, у префектурі Ісікава.

Етноніми 
 Сіка — етнічна група в Індонезії.